Тру́льсен () — фамилия

 Трульсен, Пиа (род. 1991) — норвежская кёрлингистка.
 Трульсен, Пол (род. 1962) — норвежский кёрлингист и тренер, чемпион зимних Олимпийских игр  года.